Ligusticum duriusculum är en flockblommig växtart som först beskrevs av Karl Heinz Rechinger och Harald Harold Udo von Riedl, och fick sitt nu gällande namn av Leute. Ligusticum duriusculum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
duriusculum